María de Luxemburgo (1462-1546), hija única de Pedro II, conde de Saint-Pol y de Margarita de Saboya (1439-1483), a la muerte de su padre se transformó en Condesa de Saint-Pol, Marle Soissons y Señora de Condé.

Matrimonios e hijos 
Se casó en primera nupcias con Jacobo de Saboya, Conde de Romont, de este matrimonio nacería:
 Francisca de Saboya (m. 1511), que no tendría descendencia de su matrimonio con Enrique III de Nassau-Dilembourg.

Volvería a casarse, esta vez con Francisco de Vendôme, al que le daría 8 hijos:
 Carlos de Borbón (1489-1537), Duque de Vendôme.
 Jaime de Borbón (1490-1491).
 Francisco de Borbón (1491-1545), conde de Saint-Pol y Duque de Estouteville.
 Luis de Borbón (1493-1557), cardenal y arzobispo de Sens.
 Antonieta de Borbón (1494-1583), Duquesa de Lorena por su matrimonio con Claudio de Guisa.
 Luisa de Borbón (1495-1575), Abadesa de Fontevraud.

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Luxemburgo
Condés de Soissons
Condesas de Francia del siglo XV
Condesas de Francia del siglo XVI